Schöny ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schöny (1878–1946), österreichischer Lehrer und Chorleiter 

 Heinz Schöny (Heinrich Johann Maria Schöny; 1912–2005), österreichischer Genealoge, Schriftsteller und Kunsthistoriker 
 Roland Schöny (* 1961), österreichischer Kurator und Kulturpublizist 
 Werner Schöny (* 1945), österreichischer Arzt und Krankenhaus-Manager